Leonrodplatz steht für:

 Leonrodplatz (Eichstätt)
 Leonrodplatz (München)